Nour kan syfta på

 Nour (frukt) – en frukt
 Nour (namn) – ett kvinnonamn
 Nour (restaurang) – en restaurang i Stockholm med en stjärna i Guide Michelin
 Nour – en turkisk såpopera, se Gümüş
 al-Nourpartiet – ett salafistiskt parti i Egypten